Луиза Аббема (30 октября 1853 (иногда указывают в качестве года рождения 1858 год), Этамп, Франция — 10 июля 1927, Париж, Франция) — французская художница, скульптор и дизайнер Прекрасной эпохи. Считалась «Официальным художником Третьей республики». Её статьи регулярно публиковались в журналах Gazette des Beaux-Arts и L’Art.

Художница специализировалась на масляных портретах и акварелях, на её работы оказали влияние китайские и японские художники, а также творчество современных мастеров, таких как Эдуард Мане. Часто рисовала цветы. Её самые известные работы — «Времена года», «Утро в апреле», «Площадь Согласия», «Среди цветов», «Зима» и портреты актрисы Жанны Самари, императора Дома Педро II из Бразилии, Фердинанда де Лессепса и Шарля Гарнье.

Биография 
Родилась в богатой парижской семье со связями в местном художественном сообществе. Получила признание в возрасте 23 лет, когда нарисовала портрет Сары Бернар. Начала заниматься живописью будучи подростком. Училась у известных мастеров того времени: Шарля Джошуа Шаплена, Жан-Жака Эннера, Каролюс-Дюрана. Написала множество портретов знаменитых людей. Работала над оформлением Парижской ратуши, Парижского Оперного театра, других театров, в том числе «Театра Сары Бернар», губернаторского дворца в Дакаре. Аббема была ещё и опытным печатником, скульптором, дизайнером, а также писателем, регулярно вносившим вклад в такие журналы как «Gazette des Beaux-Arts» и «L’Art». Постоянный участник Парижского салона (премия Салона 1881 года). Одна из женщин-художниц, чьи работы были выставлены в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго.

Личная жизнь 
Аббема была лесбиянкой. Портрет Сары Бернар, её подруги, и, как многие считали, любовницы, принёс известность молодой художнице.

Отличия 
Получила бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже (1900). Кавалер Ордена Почётного легиона (1906).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Биография и галерея художественных работ Луизы Аббема

Дизайнеры Франции
Женщины-скульпторы Франции‎
Художники-импрессионисты Франции
Художницы Франции
Художницы XIX века